Bourgou peut désigner :

Toponymes 
Bourgou, commune du département de Kassoum au Burkina Faso ;
Bourgou, commune du département de Manni au Burkina Faso.

Botanique 
 Bourgou, nom vernaculaire d'une espèce de graminée tropicale, Echinochloa stagnina.

Homonymie de localités